Rebula je lahko:
 Rebula vrsta vinske trte
 Rebula, priimek več znanih ljudi